The Prophecy ("la profezia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
The Prophecy – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Walter Edwin
The Prophecy – cortometraggio muto statunitense del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
L'ultima profezia (The Prophecy) – film statunitense del 1995 diretto da Gregory Widen

Musica
The Prophecy – album degli Unknown Prophets
The Prophecy – album dei MFG - Message from God del 1996
The Prophecy (Stigmata of the Immaculate) – album dei Kataklysm del 2000

Pagine correlate
Prophecy